Passengers peut désigner :
 Passengers un film de science-fiction de Morten Tyldum sorti en 2016 ;
Passengers un film de Michael Bond sorti en 2009 ;
 Passengers un album du vibraphoniste Gary Burton sorti en 1977 ;
 Passengers, est le nom d'un groupe formé par Brian Eno et U2 pour un album en 1995 ;
 Passengers, une série de photographies de Chris Marker exposée pour la première fois en 2011.

Homonymie de titre